Győri Magda (1927), tankönyvszerkesztő és pedagógiai szakíró.
Győri Magda, rendező, író, szerkesztő. Az ARTISJUS Irodalmi Szakosztályának tagja.